Gminy w Czechach:
 Stará Ves – gmina w powiecie Bruntál
 Stará Ves – gmina w powiecie Przerów